«Happier» — песня британского певца Эда Ширана, вышедшая в качестве 5-го сингла с третьего студийного альбома ÷ (2017). Сингл получил платиновую сертификацию в Великобритании и США.

История 
Сингл вышел 27 апреля 2018 года. Он достиг шестого места в британском хит-параде UK Singles Chart.
Ширан написал песню в соавторстве с Райаном Теддером и Бенни Бланко.

Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями. Тейлор Уэстби из журнала Billboard описал песню как «самый душераздирающий трек» и «возможно, одну из самых красивых песен» на альбоме. Она отметила мелодическое сходство трека к песнями Сэма Смита 2014 года: «Stay with Me» и «Like I Can»).

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео для песни вышло 27 апреля 2018 года на аккаунте Ширана на канале YouTube. Его снял британский режиссёр Emil Nava, причём, главный герой в виде куклы из нового видео напоминает сходного персонажа из старого клипа Sing 2014 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, написанные Райаном Теддером